Liste détaillée expliquant les mots du jargon de Star Trek commençant par les lettres de A à E ne requérant pas un article détaillé. Entre parenthèses est indiqué l'équivalent en anglais.

Accident de téléporteur (Transporter accident) 
Dans l'univers de fiction de Star Trek, les accidents de téléporteur sont rares et généralement mortels. 

Le principe de la téléportation repose sur la dissociation des molécules du corps et leur transmission quasi instantanée au moyen d'un rayon porteur. L'ordinateur enregistre le diagramme moléculaire de la personne à transporter puis reconstitue le corps au point d’arrivée. Il s'agit d’une opération complexe qui nécessite à la fois des ordinateurs fiables, des opérateurs entraînés et des systèmes de sécurité pour éviter les accidents. 

Les conséquences d'un dysfonctionnenement sont la plupart du temps fatales, comme dans "Star Trek, le film" ou 2 membres de l'équipage décèdent lors de leur transfert à bord de l'Enterprise mais peuvent parfois conduire à des résultats inattendus:

 dans l'épisode 5, saison 1 : L'Imposteur de la série télévisée Star Trek, Kirk est dédoublé en deux personnalités.
 lors d’une mission commerciale, Kirk, Uhura et Mac Coy se retrouvent échangés avec leurs doubles maléfiques de l’Univers miroir.
 Dans Star Trek: Voyager, 2-24 Tuvix, Tuvok et Neelix, à la suite de l'action des molécules d'une fleur sur leurs ADN pendant la téléportation, fusionnent en un seul individu, doté d'une conscience propre et refusant de disparaître pour permettre la reconstitution des deux personnages d'origine.

Armure ablative 
Le terme d'armure ablative apparaît la première fois dans le double épisode final concluant la série Star Trek: Voyager. La technologie elle, est déjà en service sur le . Il s'agit d'un revêtement extrêmement résistant placé (ou qui peut se déployer) autour d'un astronef. Cette technologie est utilisée par l'Amiral Janeway pour contrer les attaques récurrentes des Borgs.

Biomimétique, Gel 
Composant rare (donc précieux) des armes biogéniques et de manipulation dangereuse, l'emploi de ce gel est fortement réglementé par la Fédération.

Bioneural, Gel 
Les packs de gel bioneural sont des composants indispensables au bon fonctionnement de systèmes d'informations des vaisseaux. Ils remplacent les puces isolinéaires dans le traitement des données informatiques.

Bobine de distorsion 
Les bobines de distorsion sont le dispositif, situé à l'intérieur des nacelles des vaisseaux et qui permet de créer, de maintenir et de sculpter la bulle de distorsion qui l'enveloppe et lui permet de voyager à des vitesses supraluminiques.

Bouclier (Shield) 
Lorsqu'il est actif, le bouclier manipule le subespace et les forces gravitationnelles pour créer une enveloppe protectrice autour du vaisseau. C'est la défense principale des vaisseaux contre les impacts, les radiations et les attaques mais chacune de ces trois forces fait diminuer leur résistance. La diminution dépend de la puissance de l'impact, des radiations ou de l'arme utilisée.

Les boucliers fonctionnent à une fréquence précise et si un attaquant la connaît, il peut ajuster ses armes pour tirer au travers. Les boucliers bloquent aussi la plupart des systèmes de téléporteurs et ce, même si l'ennemi connaît leur fréquence. Comme le vaisseau génère lui-même ses boucliers, il peut ajuster ses armes pour tirer sans problème quand ils sont relevés. Par contre, les boucliers limitent sensiblement les détecteurs et empêchent l'usage du téléporteur, sauf si le vaisseau téléporteur est très près du lieu de réception.

Un système de variation aléatoire de la fréquence des boucliers a été mis en place après le premier contact avec le Collectif Borg.

La force des boucliers peut être réglée à un niveau différent sur différentes parties de la surface. Par exemple, il est possible d'envoyer plus de puissance dans les boucliers ventraux que dans les boucliers dorsaux si un côté du vaisseau est plus en danger.

Bouclier occulteur (Cloaking device)  
Un bouclier occulteur est un système permettant de rendre une structure (généralement un vaisseau) totalement indétectable.

La première espèce à développer cette technologie sont les Romuliens, suivis de près par les Klingons. Selon le traité d'Algeron, la Fédération des planètes unies n'est pas autorisée à développer une telle technologie. Ce traité prend partiellement fin au début du conflit avec le dominion où la fédération est autorisé à utiliser l'occulteur sur les vaisseaux de classe Defiant et à développer des mines subspatiales occultées. Cependant une branche secrète de starfleet a réussi à mettre point un bouclier occulteur interphasique fonctionnel (système permettant au vaisseau d'être hors-phase et donc invisible ainsi qu'insensible à toute matière ou armes de l'espace conventionnel) alors que les romuliens et klingons avaient eux-mêmes échoué.

À l'instar de stargate SG-1 et de stargate Atlantis, l'activation de l'occulteur nécessite la désactivation des boucliers déflecteurs.

En principe, il est impossible à un vaisseau d'ouvrir le feu lorsqu'il est occulté, mais de tels vaisseaux sont apparus dans les films Star Trek 6 : Terre inconnue et Star Trek : Nemesis. Une race comme les Sulibans utilisent une telle technologie.

Chambre intermix 
La chambre intermix désigne une chambre de réaction au sein du moteur de distorsion équipant les vaisseaux spatiaux. C'est dans cette chambre qu'entrent en réaction la matière et l'antimatière, leur rencontre provoquant une importante accumulation d'énergie.

Champ de confinement 
Le champ de confinement est un champ de force destiné à maintenir isolé le contenu pour des raisons de sécurité. Ce contenu peut aller de prisonnier dangereux (Champ de force de sécurité) au noyau de distorsion en passant par les stocks de produits toxiques ou les mises en quarantaine.

Collectif Borg 
Le mot collectif fait référence à l'esprit non individualisé des Borgs. La conscience de ces derniers est partagée entre tous et coordonnée par la Reine du collectif.

Combadge 
Badge de communication ("Com" est l'abréviation courante dans Starfleet pour "communication").
Ce badge ayant la forme de l'emblème de Starfleet est attribué individuellement à son personnel depuis 2360 pour remplacer les autres communicateurs (cf. infra). Le combadge permet aussi de localiser le porteur et de transmettre d'autres informations concernant son propriétaire (Le Fugitif (The hunted), Encore et Encore (Time and Again)).

Communicateur 

Appareil portable attribué à chaque membre de Starfleet, destiné à échanger des informations entre le personnel en mission au sol et l'équipage du vaisseau. Remplacé au  par le combadge (cf. supra).

Il est apparu pour la première fois dans la série télévisée Star Trek. Sa conception est l'œuvre du sculpteur Wah Chang (1917–2003).

Conduit de plasma 
Un conduit de plasma assure la distribution de l'énergie dans toutes les parties des vaisseaux de Starfleet. 

En fait, ces conduits sont des ressorts dramatiques qui explosent et mettent en danger la vie des membres de l'équipage.

Date stellaire 
La date stellaire (stardate) sert de référence temporelle pour la galaxie et tient compte de la dilatation du temps due à la relativité, des déplacements plus rapides que la vitesse de la lumière ou d'autres particularités des voyages interstellaires. Lors de la première série, mais plus encore dans les films qui lui succèdent, les nombres entrant dans les dates stellaires sont choisis arbitrairement. À partir de Star Trek : La Nouvelle Génération, les dates répondent à un système à peine plus cohérent. Elles ne pourraient donc pas servir de trame fidèle pour la chronologie des évènements de Star Trek. Pourtant, il existe cependant une cohérence dans les dates stellaires.

Déflecteur 
Le déflecteur de navigation ou simplement déflecteur est un dispositif des vaisseaux qui écarte de la trajectoire de ces derniers tout objet qui pourrait l'endommager. 

Pour ce faire, un champ semblable à la fois aux boucliers et au rayon tracteur est engendré à l'avant du vaisseau et repousse ces objets hors de la trajectoire. En effet, sans le déflecteur, il serait impossible d'atteindre d'importantes vitesses car le moindre grain de poussière cosmique qui frapperait le vaisseau provoquerait d'importants dommages dans la coque.

Le déflecteur est parfois détourné de sa mission habituelle, mais dans ce cas le vaisseau perd les avantages de cette fonction primaire au même moment.

Dilithium 
Le dilithium est un cristal rare et très précieux sous sa forme organique. C'est l'élément principal de la réaction matière/antimatière produisant l'énergie indispensable aux vaisseaux se déplaçant à la vitesse supraluminique.

EPS 
Abréviation de Starfleet pour "ElectroPlasmique System".
Le système électroplasmique permet de distribuer l'énergie dans les vaisseaux (Starfleet essentiellement) et assure, entre autres, la propulsion et le conditionnement environnemental.

Notes et références

Voir aussi 

Univers de Star Trek